Флаг муниципального образования Ю́жно-Куба́нское сельское поселение Динского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 19 декабря 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3184.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края жёлтое изображение стены с чёрными швами и 7 зубцами, а выше, посередине — малиновый треугольник, упирающийся основанием в верхний край полотнища, а вершиной в стену, обрамленный по сторонам жёлто-белыми изображениями пик с бунчуками и несущий жёлтый лапчатый крест».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Жёлтый лапчатый крест в сочетании с казачьими пиками с бунчуками символизируют запорожских (черноморских казаков), которым
принадлежали эти земли и потомками которых являются многие жители поселения.

Крепостная стена — символ защиты — и казачьи пики аллегорически показывают на то, что жители окрестностей современного Краснодара всегда были под защитой казаков.

Малиновый цвет — это цвет запорожского, а впоследствии черноморского казачества — первых поселенцев на территории района. Малиновый цвет также символизирует цветущую землю, верность, славу, набожность, достоинство.

Крест — традиционная форма наград — символизирует верность, славу и заслуги жителей поселения.

Жёлтый цвет (золото) — символ величия, богатства и процветания, прочности, превосходства, достатка, солнечного света.

Зелёный цвет символизирует богатую кубанскую природу, окружающую жителей поселения, жизнь, надежду, радость, изобилие, возрождение и здоровье.

Жёлтая крепостная стена также аллегорически показывает город Краснодар, в непосредственной близости которого находится поселение.

Примечания